Résultats détaillés du simple dames de tennis en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques de Tokyo.

Organisation

Format 
Le tableau du simple dames réunit 32 joueuses et se joue en 5 tours. Tous les matchs se disputent en 2 sets gagnants.

Participants

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Simple messieurs de tennis en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques d'été de 2020
 Double messieurs de tennis en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques d'été de 2020
 Double dames de tennis en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques d'été de 2020
 Simple mixte en quad de tennis en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques d'été de 2020
 Double mixte en quad de tennis en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques d'été de 2020

Lien externe 
 Résultats du tableau de simple féminin sur le site officiel des Jeux de Tokyo

Navigation 

Tennis en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques d'été de 2020